Бероун:

 Бероун — город на западе центральной части Чехии.
 Бероун — один из 12 районов Среднечешского края Чешской Республики.